Generalgouvernement Warschau bezeichnete

 von Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine Verwaltungseinheit im westlichen Russischen Reich, siehe Weichselland/Priwislinski kraj;
 von 1915 bis 1918 eines der Besatzungsgebiete im Ersten Weltkrieg unter Verwaltung des Deutschen Kaiserreiches, siehe Generalgouvernement Warschau (1915–1918).

Im Zweiten Weltkrieg bestand in der gleichen geografischen Region von 1939 bis 1944 unter deutscher Besatzung ein Generalgouvernement (Restpolen) mit der Hauptstadt Krakau/Kraków.

Siehe auch:
 Generalgouvernement (Russland)
 Generalgouvernement Belgien
 Generalgouvernement Lublin
 Generalgouvernement Serbien